Вале́рий Шува́лов: Шувалов, Валерий Иванович (род. 1954) — глава городского округа Коломна.
 Шувалов, Валерий Павлович (1939—2020) — советский кинооператор.